Matadi peut faire référence à :
 Matadi, la ville de la République démocratique du Congo ;
 Matadi, une commune de la ville de Matadi ;
 Port de Matadi, le port de la ville de Matadi.
 Diocèse de Matadi, un diocèse catholique siégeant à Matadi.
 Matadi est un déesse hindoue qui est une forme de la déesse Durga.

Homonymie de toponyme